Durieua juncea är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Moritz Willkomm. Durieua juncea ingår i släktet Durieua och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
juncea